Назаре́ (; , «Назарет») — португальська власна назва.

Топоніми

Назаре (Бразилія)

Назаре — муніципалітет.
 Гафаня-да-Назаре — парафія.